Дмитрий Дмитриевич Воробьёв () — российский футболист, нападающий клуба «Оренбург».

Клубная карьера 
Воспитанник академии «Краснодара». 10 апреля 2014 года дебютировал за «Краснодар-2» в домашнем поединке ПФЛ против «Машук-КМВ» (2:0). В общей сложности провёл за «дубль» 72 игры, в которых забил 20 голов. 25 августа 2016 года сыграл первый матч за основную команду, заменив на 64-й минуте Ари в гостевом ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы 2016/17 против албанского «Партизани» (0:0).

В феврале 2018 года был арендован «Афипсом» до конца сезона. 10 марта во встрече против «Армавира» состоялся дебют игрока за новый клуб, а 14 апреля впервые забил гол, в ворота «Легион-Динамо». Осенью перешёл в клуб второй лиги Чехии «Градец-Кралове», за который сыграл 3 матча.

В феврале 2019 году подписал контракт с клубом «Нижний Новгород». 3 марта впервые вышел на поле в футболке нового клуба, в игре против «Сочи». За нижегородцев игроку не удалось отличиться забитыми мячами.

Летом 2019 года Воробьёва арендовал астраханский «Волгарь». Дебют за команду состоялся 24 июля во встрече против «Биолога» из Новокубанска. 12 октября открыл счёт своим голам за клуб, забив «Интеру» из Черкесска. По истечении арендного соглашения подписал полноценный контракт.

В конце 2020 года перешёл в «Оренбург». Дебют состоялся в матче против воронежского «Факела». Уже в следующей игре оформил дубль в гостевом матче, поразив ворота «Шинника» из Ярославля. В ФНЛ 2020/21 забил в общей сложности 24 мяча за 2 клуба, став вторым в списке бомбардиром лиги, уступив Ивану Сергееву. Сезон 2021/22 начал в «Оренбурге», успел провести 2 матча и забить 1 мяч, после чего в июле «Сочи» арендовал игрока. В 13 матчах отметился одной голевой передачей; клуб решил не выкупать нападающего, и он вернулся к южноуральцам. Свой первый гол в РПЛ забил с пенальти в ворота «Ростова», а в следующем матче чемпионата против московского «Торпедо» отличился уже с игры.

Достижения

Командные 
 «Оренбург»
 Серебряный призёр ФНЛ: 2020/21
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2021/22
 «Сочи»
 Серебряный призёр РПЛ: 2021/22

Личные 
 Признан главным открытием ФНЛ: 2020/21

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Афипс»
Игроки ФК «Градец-Кралове»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Сочи»